Haslwanter ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Haslwanter (* 2000), österreichischer American-Football-Spieler
 Patrick Haslwanter (* 1984), österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Haselwander
 Haselwanter